Příjmení Adam nosí více různých osobností:

 Adolphe Adam (1803–1856) – francouzský hudební skladatel
 Ahmed Adam (* 1987) – súdánský plavec
 Antoine Samuel Adam-Salomon (1818–1881) – francouzský sochař
 Auguste Villiers de l'Isle Adam (1838–1889) – francouzský spisovatel
 Čestmír Adam (1924–1999) – český politik
 Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) – český humanista
 François Gaspard Adam (1710–1761) – francouzský sochař
 Gaël Adam (* 1986) – mauritijský plavec
 Gejza Adam (* 1951) – slovenský politik a romský aktivista, poslanec za VPN (ROI)
 Gordy Adam (1915–1992) – americký veslař
 Hans Adam II. (* 1945) – lichtenštejnský kníže
 Jean-Édouard Adam (1768–1807) – francouzský chemik a fyzik
 Jean-Paul Adam (* 1977) – seychelský plavec
 Jiří Adam (* 1950) – český sportovec, moderní pětibojař
 Johann Herrmann Adam (1812–1890) – českoněmecký podnikatel ve sklářském průmyslu a politik
 Josef Adam – český a československý politik, meziválečný senátor za agrárníky
 Joseph Adam (* 1965) – seychelský běžec
 Karel Adam (1890–?) – český učitel a překladatel
 Karel Adam (herec) (1921-1998) – český herec
 Lukáš Adam (* 1980) – český fotbalista
 Marcus Adam (* 1968) – britský běžec a reprezentant v bobování
 Marián Adam (* 1981) – slovenský fotbalista
 Marianne Adam (* 1951) – východoněmecká koulařka
 Michael Adam (* 1981) – kanadský curler
 Milan Adam (1928–2008) – český lékař-revmatolog, ministr školství
 Miroslav Konštanc Adam (* 1963) – slovenský duchovní a pedagog
 Moustafa Adam (* 1968) – egyptský moderní pětibojař
 Omer Adam (* 1993) – izraelský zpěvák
 Otto Adam (1909–1977) – německý šermíř
 Paul Adam (1862–1920) – francouzský spisovatel a publicista
 Petr Adam (* 1982) – český politik
 Philippe Villiers de L'Isle-Adam (1464–1534) – francouzský šlechtic
 Richard Adam (1930–2017) – český zpěvák, bratranec Jaroslavy
 Robert Adam (1728–1792) – skotský architekt
 Stanislav Adam (1889–1974) – český učitel, houslista a hudební skladatel
 Tony Adam (* 1986) – německý skokan do vody
 Václav Adam (1905–1943) – československý voják a odbojář popravený nacisty
 Vincenc Adam (1865–1938) – český právník
 Vojtěch Adam (* 1982) – český chemik a biolog
 Vojtěch Adam (politik) (* 1950) – český politik, poslanec PSP za KSČM
 Wilhelm Adam (1877–1949) – voják a generál německého nacistického wehrmachtu
 Wilhelm Adam (1893–1978) –  důstojník nacistického wehrmachtu a východoněmecké Kasernierte Volkspolizei
 Zdeněk Adam – český hobojista a hudební organizátor

 přechýlená ženská podoba
 Bohumila Adamová (* 1981) – česká spisovatelka publikující pod pseudonymem Anna Bolavá
 Jaroslava Adamová (1925–2012) – česká herečka, sestřenice Richarda
 Margita Adamová (* 1933) – slovenská politička, bezpartijní poslankyně FS za normalizace
 Marianne Adamová (* 1951) – východoněmecká atletka
 Marie Adamová (* 1934) – československá politička KSČ, poslankyně FS za normalizace
 Markéta Pekarová Adamová (* 1984) – česká politička

Podobná příjmení 
 Adamec
 Adámek
 Adamík
 Adams
 Adama (rozcestník)
 Adami
 Adamov (příjmení)

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Německá příjmení
Francouzská příjmení
Slovenská příjmení